Steiger je příjmení více osob:

 Helmut Steiger (* 1959) – německý lední hokejista
 Ivan Steiger (* 1939) – český karikaturista, ilustrátor, malíř, spisovatel a režisér
 Pavel Steiger (* 1941) – český geolog, křesťanský publicista, překladatel z angličtiny, misionář
 Rod Steiger (1925–2002) – americký herec